Avramov (Avramova), Awramow (Awramowa) oder Avramoff ist der Familienname folgender Personen:

 Borka Avramova (1924–1993), jugoslawische Bildhauerin
 Dimitar Awramow (* 1943), bulgarischer Journalist und Abgeordneter
 Ekaterina Awramowa (* 1991), türkische Schwimmerin
 Iwan Awramow (1868–1945), bulgarischer Generalleutnant
 Krassimir Awramow (* 1972), bulgarischer Sänger
 Marian Awramow (* 1965), bulgarischer Ringer
 Smilja Avramov (1918–2018), jugoslawische Rechtswissenschaftlerin
 Vlada Avramov (* 1979), serbischer Fußballtorhüter
 Wladimir Awramow (1909–2007), bulgarischer Geiger und Musikpädagoge

Siehe auch:
 Avramović
 Abramow (Abramov)